Шурала́ — посёлок при одноимённой железнодорожной станции в Невьянском городском округе Свердловской области России.

География 
Посёлок расположен на восточном склоне Среднего Урала, в 20 км к востоку от Уральского хребта, при железнодорожной станции Шурала Свердловской железной дороги. Находится в 90 километрах по железной дороге к северу от Екатеринбурга, в 59 километрах к югу от Нижнего Тагила и в 8,5 км к югу от районного центра — города Невьянска. Через посёлок с севера-северо-востока на юг-юго-запад проходит железнодорожная ветка Нижний Тагил — Екатеринбург. От станции есть тупиковое 9-километровое ответвление на станцию Ежёвую, расположенную в городе Кировграде. До 2009 года на этой линии курсировал грузо-пассажирский поезд Ежёвая — Шурала, сейчас исключительно грузовое сообщение. Есть подъезд к Серовскому тракту, проходящему в 300 м к востоку от посёлка.

Ближайшие населённые пункты и расстояния до их центров от Шуралы:
 село Шурала — к 3 км северу-северо-западу,
 посёлок Вересковый — в 6,5 км к северу-северо-западу,
 город Кировград — в 8 км к западу,
 посёлок Цементный — в 8 км к северу-северо-западу,
 город Невьянск — в 8,5 км к северу.

Уличная сеть 
Дорожно-уличная сеть посёлка невелика. Она состоит из следующих трёх дорог:
 улица Гагарина (тянется вдоль железной дороги, длина — 0,88 км),
 Садовая улица (тянется параллельно ул. Гагарина, длина — 1,2 км),
 переулок Космонавтов (тянется с запада на восток, соединяя железнодорожную станцию и две улицы посёлка, длина — 0,3 км).

История 
В 1914-1915 годах была проложена железнодорожная ветка от Шуралы до Калаты, в результате чего появилась станция Ежёвая.

С 1 октября 2017 года согласно областному закону N 35-ОЗ статус изменён с посёлка железнодорожной станции на посёлок.

Население

Инфраструктура 
В Шурале нет социальных объектов. Инфраструктуру посёлка составляют лишь железнодорожная станция Шурала и закусочная «У Деда», расположенная рядом с посёлком, за Серовским трактом.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа